Bäcketjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Bäcketjärnen (Töllsjö socken, Västergötland), sjö i Bollebygds kommun, 
Bäcketjärnen (Nössemarks socken, Dalsland), sjö i Dals-Eds kommun,  (2,02 ha)
Bäcketjärnen (Torrskogs socken, Dalsland), sjö i Bengtsfors kommun,  (12,8 ha)
Bäcketjärnen (Töftedals socken, Dalsland), sjö i Dals-Eds kommun, 
Bäcketjärnen, Värmland, sjö i Årjängs kommun,  (24,5 ha)
Bäcketjärnen, Hälsingland, sjö i Ljusdals kommun, 
Bäcketjärnen, Jämtland, sjö i Bräcke kommun,

Se även
Bäcktjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn